A Luna Petunia 2016-ban indult kanadai–amerikai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat. A zeneszerzője Noam Kaniel, a rendezője Donnie Anderson. A tévéfilmsorozat a Cirque du Soleil, Saban Brands, Allspark Animation és a BrainPower Studio gyártásában készült. Műfaját tekintve fantasy filmsorozat, kalandfilm-sorozat. A sorozat epizódjai 2016. december 9-én debütált Netflix oldalán. Magyarországon 2019. január 23-tól az M2 vetíti.

Ismertető

Szereplők

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2016)

2. évad (2017)

3. évad (2017)

Return To Amazia - 1. évad (2018)

Return To Amazia - 2. évad (2018)

Jegyzetek

További információk 
 Luna Petunia a netflix.com-on 
 

2016-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
A Netflix gyermekműsorai
Amerikai számítógépes animációs sorozatok